Linia kolejowa z Czerniowców do Ocnițy – niezelektryfikowana, w całości jednotorowa, prowadzi przez terytorium Ukrainy i Mołdawii. W ciągu trasy kilkukrotnie przekracza granicę państwową Ukrainy i Mołdawii.

Ruch pociągów 
Przed inwazją Rosyjską na Ukrainę, przez linię kolejową jeździły pociągi dalekobieżne z Czerniowców do Kijowa oraz podmiejskie z Czerniowców do Sokirian i Largi.
Po linii kolejowej prowadzony był ruch pociągów towarowych.
Kontrola graniczna odbywa się na stacjach: Mamałyha, Criva, Medvezha, Larha

Historia 
Linia kolejowa z Czerniowców do Ocnity została wybudowana w 1893 r. jako odnoga od linii kolejowej Lwów – Czerniowce – Jassy budowanej i otwieranej w latach 1866–1870.

W 1904 roku na stacji Novoselitsa, będącej stacją graniczną pomiędzy Imperium Rosyjskim a Monarchią Austro – Węgierską otwarto stanowisko przestawcze na styku torów 1435 mm i 1524mm.
Obecnie stanowisko przestawcze nie istnieje, cała linia kolejowa jest wybudowana w rozstawie 1520 mm.

Pobliskie atrakcje turystyczne 
Na terenie gipsowego kamieniołomu w Crivie znajduje się też wejście do jaskini Kopciuszek (ukr. Попелюшка, Popeluszka, ros. Золушка, Zołuszka, rum. jaskinia Emila Racoviţy, Emil Rakowica), która ciągnie się pod terytoriami Ukrainy i Mołdawii i ma około 90 km. Należy ona do najdłuższych jaskiń świata (8 miejsce, 3 wśród jaskiń w skale gipsowej). Charakteryzuje się ona rozbudowanymi formacjami stalaktytowymi. Jaskinia Kopciuszek (Popeluszka) została wpisana na listę siedmiu przyrodniczych cudów Ukrainy.

Przypisy 

Linie kolejowe na Ukrainie